Highway 6 steht für folgende Straßen:

 British Columbia Highway 6, Kanada
 New Zealand State Highway 6, Neuseeland

National Highway 6 steht für folgende Straßen:

 National Highway 6 (Indien), Fernstraße